Интерпек Сан Маркос има више значења:

 Интерпек Сан Маркос (Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Интерпек Сан Маркос, Постура IV и В (Хесус Марија), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику